Semiserpula chilensis är en ringmaskart som beskrevs av Wetzel 1957. Semiserpula chilensis ingår i släktet Semiserpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
chilensis